Бракко — фамилия. Известные носители:
 Бракко, Джованни Винченцо (1835—1889) — католический прелат.
 Бракко, Лоррейн (род. 1954) — американская актриса.
 Бракко, Роберто (1861—1943) — итальянский писатель, драматург, журналист.